Иловайский, Дмитрий Иванович Иловайский, Дмитрий Иванович (1832—1920) — русский историк, происходил из рязанских купцов.
 Иловайский, Дмитрий Иванович (1737 — не ранее 1812) — генерал от кавалерии, атаман Войска Донского.